Amazon Brook ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amazon Brook (West Branch Big Musquash Stream), Fluss in Maine
 West Branch Amazon Brook, Fluss in Maine